Arte de pesca puede referirse a:
La pesca considerada como un arte
Las diferentes técnicas de pesca

Aparejo (pesca)
Palangre
Pesca de arrastre
Trasmallo
Almorrefa
Tirar l'art
Retel
Boliche
Pesca al coup
Almadraba
Tarrafa
Chinchorro (pesca)
Pesca con carro valenciano
Pesca con cianuro
Pesca con explosivos
Arpón
Nasa (pesca)
Pesca con piedra
Pesca con caña
Cucharilla
Pesca con mosca